Le nom (de) Favereau a été porté par les personnages suivants :
 André Favereau (1907-1989), résistant et diplomate français, Compagnon de la Libération ;
 Auguste de Favereau (1796-1867), baron, homme politique belge ;
 Charles Favereau (1856-1936), vice-amiral français ;
 Charles François Léger Favereau (1760-1825), général de division ;
 Éric Favereau, journaliste français ;
 Francis Favereau (né en 1948), linguiste et écrivain français ;
 Gabriel Favereau (mort en 1576), architecte français ;
 Isabelle Favereau, joueuse de kayak-polo internationale française ;
 Jean Dominique Favereau (1755-1832), général de division ;
 Olivier Favereau (né en 1945), économiste français ;
 Paul de Favereau (1856-1922), baron, homme politique belge.